Тейму́р Бори́сович Раджа́бов (; ) — азербайджанский шахматист, гроссмейстер (2001). Полуфиналист Чемпионата мира 2004 года. Трёхкратный чемпион Европы (2009, 2013, 2017) командного чемпионата в составе сборной Азербайджана. Обладатель Кубка мира 2019 года.

Биография 
Теймур Раджабов родился в Баку 12 марта 1987 года. Отец — Борис Ефимович Шейнин — инженер-нефтяник, кандидат технических наук, автор ряда изобретений. В детстве жил по соседству с Гарри Каспаровым и ходил с ним в один и тот же шахматный кружок. Мать — Лейла — окончила Институт иностранных языков, переводчица с английского. Теймур носит фамилию матери. Научился играть в шахматы в четырёхлетнем возрасте. Когда Теймуру было 12, он выиграл чемпионат Европы в возрастной группе до 18-и, где он был самым юным участником. Раджабов один из самых молодых игроков в мире, кто достиг звания гроссмейстера. Это случилось в 2001 году в возрасте 14 лет и 14 дней.

С 2001 года Раджабов играет в турнирах с участием сильнейших гроссмейстеров.

В январе 2002 года, будучи ещё 14-летним, попал в рейтинг 100 лучших шахматистов ФИДЕ, на 93-е место.

Первых успехов на высшем уровне Теймур Раджабов добился в 2003 году, когда на турнире в Вейк-ан-Зее обыграл Руслана Пономарёва, в Линаресе выиграл у Гарри Каспарова и в Дортмунде у Вишванатана Ананда. Это сделало его первым игроком, победившим трёх чемпионов мира в течение одного года.

На чемпионате мира по шахматам 2004 года в Триполи Раджабов дошёл до полуфинала, где проиграл Майклу Адамсу.

В 2005 году Раджабов выиграл сильный турнир в Дос-Эрманас (Испания) и занял второе место на чемпионате Европы в Варшаве.

В феврале 2006 года Раджабов поделил второе место на супертурнире в Линаресе. В ходе турнира он выиграл у Чемпиона мира ФИДЕ Веселина Топалова.

11 мая 2006 года Теймур Раджабов объявлен послом доброй воли ЮНИСЕФ от Азербайджана.

В январе 2008 года выиграл кубок мира по быстрым шахматам (ACP Rapid Cup) в Одессе, победив в финальном матче Александра Грищука.

Член символического клуба победителей чемпионов мира Михаила Чигорина с 12 января 2008 года.

Раджабов возглавлял сборную Азербайджана, которая 7-9 мая 2009 года сыграла против сборной Мира в Баку, в рамках Кубка Президента Азербайджана Гейдара Алиева.

В 2012 году на 7-м Мемориале Таля разделил второе место с Фабиано Каруана.

4 октября 2019 года Теймур Раджабов, обыграв Дин Лижэня, стал победителем Кубка мира, который проходил в Ханты-Мансийске.

В январе 2021 года Теймур Раджабов обыграв на финальном матче шахматного турнира Airthings Masters Левона Ароняна одержал победу и стал чемпионом турнира.

Участник матчей претендентов 2011 года, турнира претендентов 2013 года, турнира претендентов по шахматам 2022.

Личная жизнь 
В октябре 2011 года женился на дочери вице-президента Госнефтекомпании (ГНКАР) Эльшада Насирова Эльнаре, а 3 июля 2013 года у Теймура и Эльнары родилась дочь. В разводе.

Вторая супруга — Анна, внучка актрисы Людмилы Максаковой. Женились в январе 2022 года. В июле у Теймура и Анны родилась дочь Ника.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Биография Теймура Раджабова на сайте ФШР

 БАКИНСКИЙ ВУНДЕРКИНД № 2
 Интервью Теймура Раджабова
 Интервью Теймура Раджабова сайту «Чесс-Ньюз»

См. также 
 Мужская сборная Азербайджана по шахматам

Шахматисты Азербайджана
Обладатели Кубка мира по шахматам